Vimy bezeichnet:

 Vimy, Ort in Frankreich
 Kanton Vimy, ehemaliger Kanton in Frankreich
 Vickers Vimy, Flugzeugtyp des Ersten Weltkriegs
 früherer Name der französischen Gemeinde Neuville-sur-Saône

Siehe auch: Wimy